Triade (von altgriechisch  [Genitiv ] „Dreiheit, Dreizahl“) steht für:

 eine Triade ist in der Chemie eine Reihe von drei ähnlichen Elementen, siehe Triadensystem
 Triade (Familientherapie), das System Vater–Mutter–Kind
 Triade (Kriminalistik), kriminelle Vereinigungen aus dem chinesischen Kulturraum
 Triade (Kultur), Trinitäts-, Dreifaltigkeitsdenken, Trialismus, sozialreale Kultur als verbindendes Drittes zwischen Sollen und Sein
 Triade (Kunsttherapie), Beziehung zwischen Patient, Therapeut und ästhetischem Medium
 Triade (Pädagogik), Strukturmodell, das die Interdependenzen einer Dreierkonstellation im Erziehungsbereich darstellt
 Triade (Philosophie), Konzepte, die einen Dreischritt als grundlegendes Strukturmerkmal enthalten
 Triade (Physiologie), Komplex zur schnellen Übermittlung von Nervensignalen in Muskelzellen
 Die Dunkle Triade bezeichnet die Persönlichkeitsmerkmale Narzissmus, Machiavellismus und (subklinische) Psychopathie und ihre Zusammenhänge.
 wechselseitige Liebesbeziehung zwischen drei Personen, siehe Dreiecksbeziehung
 Triade (Religion), Dreiergruppe von Gottheiten oder mythischen Wesen
 Triade (Rhetorik), bezeichnet als Stilmittel aus der Gruppe der Wortfiguren in der klassischen Rhetorik eine dreigliederige Aneinanderreihung als spezielle Form der Enumeratio oder Accumulatio und wird überwiegend als Sonderform der Accumulatio verwendet
 Triade (Soziologie), Modell der kleinsten Gruppe zur Abgrenzung von Zwei-Personen-Beziehungen
 Triade (Studentenverbindung), in den USA typische Tripel von Fraternities
 Triade (Wirtschaft), das Wirtschaftsgeflecht zwischen den drei größten Wirtschaftsräumen Europa (EU), Nordamerika (USMCA) und Ostasien (ASEAN+3)
 in der Nuklearstrategie die sogenannte nukleare Triade aus Interkontinentalraketen, strategischen U-Booten und Langstreckenbombern, siehe Zweitschlagfähigkeit

Siehe auch:
 Triad Islands, Inselgruppe vor der Grahamküste, Grahamland, Antarktika
 Agia Triada (Begriffsklärung: „Heilige Dreifaltigkeit“)
 Triadisches Geschichtsmodell
 Trias